

Сбор () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Крумовград.
 Сбор () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Пазарджик.